XGN steht für:
 Flughafen Xangongo (IATA-Code), Flughafen von Xangongo, Ort im Südwesten Angolas

xgn steht für:
 Mongolische Sprachen (ISO-639-5-Code)

Abkürzung